Henry Jones puede referirse a:
 Henry Arthur Jones (1851-1929), dramaturgo inglés.
 Henry Bence Jones (1813-1873), médico y químico inglés.
 Henry Burk Jones (1912-1999), actor teatral y cinematográfico estadounidense.
 Henry Festing Jones (1851-1928), abogado y escritor inglés, conocido por ser el biógrafo póstumo de Samuel Butler.
 Henry G. Jones (1939-1987), botánico británico.
 Henry Jones, Sr., personaje de ficción de Indiana Jones, padre de Henry Jones Junior.
 Henry Jones Junior, nombre de pila de Indiana Jones.